Aničić ist der Familienname folgender Personen:
 Marin Aničić (* 1989), bosnischer Fußballspieler
 Michael Aničić (* 1974), deutscher Fußballspieler